Lugbúrz est le nom donné par les Orques à la tour de Barad-dûr dans l'œuvre du romancier .
 Lugburz (sans l'accent) est un album du groupe Summoning, nommé en référence au précédent.